Argelita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Argelita (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Argelita (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar